«Кеннеди и Хайди» () — восемьдесят третий эпизод телесериала канала HBO «Клан Сопрано». Это шестой эпизод второй половины шестого сезона шоу, восемнадцатый во всём сезоне. Сценарий написали Мэттью Вайнер и создатель сериала и шоураннер Дэвид Чейз, а режиссёром стал Алан Тейлор. Премьера эпизода состоялась в США 13 мая 2007 года.

Возле начала «Кеннеди и Хайди», протагонист сериала Тони Сопрано (Джеймс Гандольфини) и Кристофер Молтисанти (Майкл Империоли) попадают в автомобильную аварию, которая оставляет Кристофера недееспособным. В сюжетной линии, Энтони-младший (Роберт Айлер) продолжает курсы в своём колледже и пересматривает свои отношения со своими друзьями. Эпизод был номинирован на премию «Эмми» за сценарий и получил её за режиссуру.

В ролях 
 Джеймс Гандольфини — Тони Сопрано
 Лоррейн Бракко — д-р Дженнифер Мелфи
 Эди Фалко — Кармела Сопрано
 Майкл Империоли — Кристофер Молтисанти
 Доминик Кьянезе — Коррадо Сопрано-мл. *
 Стивен Ван Зандт — Сильвио Данте
 Тони Сирико — Поли Галтьери
 Роберт Айлер — Энтони Сопрано-мл.
 Джейми-Линн Сиглер — Медоу Сопрано
 Аида Туртурро — Дженис Сопрано Баккалиери
 Стивен Р. Ширрипа — Бобби Баккалиери
 Фрэнк Винсент — Фил Леотардо
 Джон Вентимилья — Арти Букко
 Рэй Абруццо — маленький Кармайн Лупертацци
 Дэн Гримальди — Пэтси Паризи
 Шэрон Анджела — Розали Април
 Кэтрин Нардуччи — Шармейн Букко

* = указан только

Приглашённые звёзды

Сюжет 
Главы преступных семей Лупертацци и ДиМео встречаются, чтобы обсудить удаление асбеста из проекта строительства. Тони Сопрано отклоняет требование Фила Леотардо на 25 % доли от денег от незаконной свалки. Кристофер Молтисанти везёт Тони домой в темноте по извилистой дороге. Он возбуждён и неоднократно меняет радиостанцию. Когда дорога становится кривой и Кристофер делает музыку громче, он сворачивает на встречную полосу; он сворачивает, чтобы избежать автомобиля и сворачивает на бездорожье. Тони получает лёгкие травмы, но Кристофер тяжело ранен и испытывает затруднение дыхания. Он говорит Тони, что он не пройдёт тест на наркотики и лишится водительских прав. Тони душит его, а затем вызывает скорую помощь; он позволяет больнице и его семье считать, что Кристофер умер в аварии.

Тони снится, что он признаётся доктору Мелфи, что он убил Кристофера, наряду с Биг Пусси и его кузеном Тони. На следующий день, Тони спрашивает Кармелу, чувствует ли она какое-либо облегчение со смертью Кристофера, что она отрицает. Он говорит доктору Мелфи, что он рад, что Кристофер мёртв, так как он был обузой и что его бесит необходимость симулировать угрызение совести перед своей семьёй. На поминках Кристофера, Тони противно показное проявление печали. Он и Кармела появляются на поминках приёмной матери Поли, Нуччи, которая скончалась от инфаркта; Поли возмущён плохой посещаемостью.

Энтони-младший продолжает проводить время с Джейсоном Паризи, Джейсоном Джерваси и их друзьями в общежитии. Они несказанно удивлены, узнав, что Виктору, которого они ранили серной кислотой, ампутировали два пальца, предположительно после проливки кислоты из автомобильного аккумулятора. Э.-мл. впечатляет своего психотерапевта, рассказывая ему, что он берёт курсы в колледже (в Ратгерсе) снова. После того, как Джейсон и его друзья расово и физически издеваются над сомалийским студентом, Э.-мл. присоединяется и потом впадает в депрессию.

Тони подслушивает Джоану, Кармелу и вдову Кристофера, обсуждающих смерть Кристофера. Он идёт на частную поездку в Лас-Вегас; он получает телефонный звонок, говорящий ему, что асбест нужно выбросить куда-то, а второй от Фила, который отказывается помогать с асбестом и издевается над ним по поводу смерти Кристофера. Тони знакомится с Соней, стриптизёршей, которую знал Кристофер, и говорит ей о его смерти. Они занимаются сексом и курят марихуану; она говорит ему, что он кажется грустным. Они принимают пейот и выигрывают в рулетку. Тони бормочет: «Он мёртв» и падает на пол со смехом. В Джерси, асбест слит в озеро. Тони и Соня наблюдают восход солнца над каньоном Ред-Рок, где Тони кричит: «Я понял!»

Умерли 
 Кристофер Молтисанти: серьёзно ранен в автокатастрофе, а затем Тони убил его путём удушения, зажав ему нос, когда тот задыхался от нехватки воздуха; он умирает после того, как захлебнулся собственной кровью, стекавшей по его дыхательным путям. По словам Тони, убит за то, что снова принимал наркотики, представляя опасность для него и его преступной семьи, и в целом за то, что разочаровывал Тони последние несколько лет.
 Мариануччи Галтьери: инфаркт.

Название 
 Кеннеди и Хайди — имена девочек-подростков за рулём машины, которая чуть не сталкивается с автомобилем Кристофера. Хайди отказывается останавливаться после аварии из-за страха потерять её ученическое удостоверение за нарушение коммендантского часа.

Другие культурные и исторические отсылки 
 Эл Ломбардо, в злобе, говорит, что "Сиракьюс" проигрывает баскетбольный матч, когда семья собирается после смерти Кристофера.
 Тусуясь с Джейсонами, Э.-мл. с девочкой сравнивает антидепрессанты "Лексапро" и "Велбутрин".
 Учитель Энтони-младшего по английскому языку рассказывает о Вордсворте.
 Энтони-младший говорит, что он взял урок и заинтересован в арабо-израильском конфликте. Э.-мл. отмечает, что «никто не знает, кто это начал.»
 Кармела смотрит старый эпизод «Шоу Дика Кэветта», где Кэветт берёт интервью Кэтрин Хепбёрн.
 На поминках Кристофера, Тони комментирует: «Грёбаный Джеймс Браун», когда Джоанна не сдерживается и плачет. Он также говорит, что скорбящая Келли похожа на Джеки Кеннеди со своей внешностью и солнцезащитным очками.
 Став свидетелем жестокого избиения безоружного негра-велосипедиста, проблемный Энтони-младший спрашивает своего психотерапевта: «Почему мы все не можем поладить?» Это может быть ссылкой на точно такую же фразу, сказанную Родни Кингом, негром, избитым полицией Лос-Анджелеса в ходе инцидента, который вызвал протесты и беспорядки.

Музыка 
 Песня, которую Кристофер включил в стерео в машине на полную мощность, когда он везёт Тони прямо перед аварией — «Comfortably Numb» группы Pink Floyd, в исполнении Роджера Уотерса вместе с Ваном Моррисоном и The Band. Первый трек из саундтрека к фильму «Отступники».
 Песня, играющая, когда Тони везут в такси в Лас-Вегасе — «Are You Alright?» Люсинды Уильямс.
 Песня, играющая на заднем плане, когда Тони впервые встречает Соню — «Outta My Head» в исполнении M. Ward.
 Песня, играющая на заднем плане, когда Тони и Соня занимаются сексом — «The Adultress» в исполнении The Pretenders.
 Песня, играющая на заднем плане, когда Тони и Соня разговаривают в постели — «Space Invaders» в исполнении The Pretenders, которая также звучала в эпизоде второго сезона, «Домашний арест».
 Песня, играющая во время финальных титров — «Minas de Cobre» в исполнении Calexico.

Награды 
 Режиссёр эпизода, Алан Тейлор, получил премию «Эмми» за лучшую режиссуру драматического сериала на 59-ой церемонии вручения премии.

Ссылки 
 «Кеннеди и Хайди» на HBO
 
 

Список серий телесериала «Клан Сопрано»
Эпизоды телесериалов — лауреаты премии «Эмми»